Tamarindus — fruta
 Tamarindo (distrito) — distrito do departamento de Piúra, Peru
 Playa Tamarindo — praia na província de Guanacaste, Costa Rica
 Pedro Nunes Batista Ferreira Tamarindo — coronel da Guerra de Canudos
 O Patuá Tamarindo — documentário

Desambiguações de topônimos